Свободненский поссовет — административно-территориальная единица, выделявшаяся в составе города-курорта Пятигорска.

Административный центр — посёлок Свободы (пгт).

История 
Свободненский поссовет выделялся в СССР как поссовет, подчинённый администрации Пятигорского горсовета.

Уже после распада СССР Законом от 29 февраля 1996 года об административно-территориальном устройстве Свободненский поссовет был определён как сельсовет, находящийся в ведении города (краевого значения) Кисловодска.

В 2004—2005 годах в Ставропольском крае была проведена административно-территориальная и муниципальная реформа, в результате которой сельсоветы и поссоветы были сохранены только в составе районов. С 2006 года согласно принятому Реестру административно-территориальных единиц в городах областного значения сельсоветы и поссоветы отсутствуют.

С 1 января 2022 года из ОКАТО был исключён.

Состав 
В состав Свободненского поссовета входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Свободненский поссовет